|}

Die Bahnstrecke Tscherniwzi (Czernowitz)–Ocnița ist eine Nebenbahn in der Ukraine. Die eingleisige und nicht elektrifizierte Strecke verläuft in der westlichen Ukraine durch die Bukowina sowie den nördlichen Teil der Republik Moldau und wird durch die Ukrainischen Eisenbahnen/Lwiwska Salisnyzja (bis Sokyrjany) sowie die Moldauischen Eisenbahnen bedient.

Geschichte 
Ein Teil der Bahnstrecke (zwischen Czernowitz und Nowosielitza – Localbahn Czernowitz–Nowosielitza) wurde am 12. Juli 1884 durch die gleichnamige Gesellschaft (ab 12. Juni 1886 Bukowinaer Lokalbahnen) im damaligen Kronland Bukowina innerhalb Österreich-Ungarns eröffnet, die Betriebsführung dieses Teils der Bahn lag bis zum 1. Juli 1889 bei der Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn, mit diesem Tag ging sie an die k.k. österreichischen Staatsbahnen über, am 1. Januar 1894 ging die Strecke komplett in den Besitz des österreichischen Staat über.

Im Anschluss an den an der österreichisch-russischen Grenze liegenden Bahnhof wurde am 3. Dezember 1893 durch die Russischen Südwestbahnen die Strecke nach Okniza (heute Ocnița) und weiter nach Belzy (heute Bălți) auf Grund der Lage im Russischen Reich (Gouvernement Bessarabien) in russischer Breitspur eröffnet.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kam die Bukowina sowie Bessarabien und somit auch die Bahn zu Rumänien und wurde durch die Rumänischen Staatsbahnen übernommen und weiterbetrieben. Die Strecke zwischen dem nunmehrigen Noua Suliță und Ocnița wurde in den Jahren 1921 bis 1923 auf Normalspur umgespurt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Nordbukowina und Bessarabien im Sommer 1940 kurzzeitig durch die Sowjetunion annektiert kam aber nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion und der Rückeroberung der Nordbukowina durch rumänische Truppen im Sommer 1941 bis 1944 wieder in rumänischen Besitz.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Nordbukowina und Bessarabien endgültig an die Sowjetunion angeschlossen und die komplette Bahnstrecke auf Breitspur (1520 mm) umgespurt, die Eingleisigkeit jedoch beibehalten. Durch die Aufteilung der historischen Landschaft Bessarabiens auf die Sowjetrepubliken Moldau und Ukraine wurden die Grenzen neu gezogen und die Bahn lag nun auf den Abschnitten zwischen Mamalyha, Podwirjiwka und Kelmenzi sowie ab Sokyrjany auf moldauischem Gebiet, die restliche Strecke auf ukrainischem. Nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 wurden Grenzkontrollen auf den jeweiligen Abschnitten eingeführt und die Bahnanlagen befinden sich zwischen Czernowitz und Kelmenzi in schlechtem Zustand.

Betrieb 
Heute befährt noch ein tägliches Zugpaar zwischen Czernowitz und Ocnița die Strecke, nach der Station Mamalyha findet die moldauische Grenz- und Zollkontrolle statt, die Station Podwirjiwka auf ukrainischem Gebiet wird ohne Halt durchfahren und in Larga wieder kontrolliert.

Weblinks 
 Fahrplan Tscherniwzi-Ocnița (ukrainisch)

Literatur

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke in der Republik Moldau
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke TscherniwziOcnita